« Office des Affaires étrangères » peut désigner plusieurs départements ministériels chargés de la politique extérieure d’un État :
 Office des Affaires étrangères (Allemagne) pour le ministère (ou son équivalent) allemand chargé des Affaires étrangères , depuis 1871 ;
 Foreign and Commonwealth Office pour le ministère britannique, issu de la fusion de l’office des Affaires étrangères et de l’office du Commonwealth.